

Ростковиці — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ростковиці — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства